Diocesi di Zamora in Spagna (in latino: Dioecesis Zamorensis)
 Diocesi di Zamora in Messico (in latino: Dioecesis Zamorensis in Mexico)
 Vicariato apostolico di Zamora in Ecuador (in latino: Vicariatus Apostolicus Zamorensis in Aequatoria)